Pérignat-sur-Allier (auch: Pérignat-ès-Allier; okzitanisch: Pairinhat) ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand: ) im Département Puy-de-Dôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie gehört zum Arrondissement  Clermont-Ferrand und zum Kanton Vic-le-Comte (bis 2015: Kanton Billom). Die Einwohner werden Pérignatois genannt.

Geschichte 
Bereits 4000 vor Christus soll es schon Menschen in dem kleinen Ort gegeben haben. Das zeigen unter anderem Keramiken, Bestattungen und eine Wohnanlage bei „Les Thiollières“.

Unter einer Scheune wurden 1868 Fundamente eines Zylinders aus Bronzearmbändern mit zwei Serpentinenäxten in deren Mitte ausgegraben.

Während der gallo-romänischen Zeit wurde das Dorf Patrinoacum genannt, da es sich um die Villa eines römischen Gutsbesitzers Patrinius aufbaute. Später wurden im Umkreis auch viele Überreste aus dieser Zeit entdeckt.

Im Jahr 1421 erwarb Martin Gouge de Charpaignes das Dorf.

Zwischen 1921 und 1922 wurde ein Kriegerdenkmal an Gedenken an den Ersten Weltkrieg errichtet.

Geographie

Lage 
Pérignat-sur-Allier liegt etwa zwölf Kilometer ostsüdöstlich von Clermont-Ferrand am Allier, der die westliche Gemeindegrenze bildet. Umgeben wird Pérignat-sur-Allier von den Nachbargemeinden Mur-sur-Allier mit Mezel im Norden, Saint-Bonnet-lès-Allier im Nordosten, Saint-Georges-sur-Allier im Süden und Osten, La Roche-Noire im Süden sowie Cournon-d’Auvergne im Westen.

Klima

Bevölkerungsentwicklung

Sport 
In der Ortschaft gibt es viele Sportplätze für zum Beispiel Basketball, Fußball und Rugby.

Sehenswürdigkeiten 
 Reste der früheren Römerstraße
 Gräberfeld aus dem zweiten Jahrhundert
 Wehrkirche Sainte-Agathe aus dem 12. Jahrhundert, seit 1968 Monument historique
 Reste der Ortsbefestigung
 Schloss (neben der Kirche)

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Auvergne-Rhône-Alpes
Ort am Allier